Атоя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Атоян, Пётр Александрович (1915—2003) — советский производственный деятель.
 Атоян, Роберт Вардгесович (1935—2015) — советский и армянский учёный в области вычислительной техники.
 Атоян, Степан (род. 1966) — советский, узбекистанский и греческий футболист и футбольный тренер.